Sandra Jackeline Arroyo Alfaro (1979) es una botánica, y profesora peruana. Realiza actividades académicas en la Universidad Nacional de Trujillo, en el Herbario Trujillense (HUT).

Algunas publicaciones 
 2010. Una nueva especie de Axinaea (Melastomatacee: Meranieae) del norte del Perú. Revista peruana de biología 17 (2): 145-150 en línea

 . 2008. El bosque relicto de Cachil (Provincia Gran Chimú, Departamento La Libertad, Perú), un ecosistema que necesita planes de conservación urgente. Arnaldoa 15 (2 ): 289-296 ISSN 1815-8242 

 -----------------------------, . 2008. Lycophyta y Monilophyta del Bosque de Cachil, Provincia Gran Chimú, Departamento La Libertad, Perú. En Libro de Resúmenes XII Congreso Nacional Botánica, 18-21 de septiembre de 2008, Puerto Maldonado-Madre de Dios, Perú. Pág. 271

 -----------------------------. 2007a. Propuesta para conservar el Bosque Relicto de Cachil (Provincia Gran Chimú, La Libertad-Perú). Estudio de Caso. En Curso Actualización en Conservación Biológica II, Reserva Nac. Río Clarillo, Chile. Pág. 55. 

 -----------------------------. 2007b. Desarrollo de la fase gametofítica de Adiantum digitatum Hook. y Adiantum raddianum C.Presl (Pteridaceae) en condiciones de laboratorio. Tesis para optar el Título de Biólogo, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú

 -----------------------------, . 2007c. Avances en el desarrollo de la fase gametofítica de Microgramma percussa (Polypodiaceae). Arnaldoa 14 (1): 7-14 ISSN 1815-8242

Referencias

Enlaces externos 
 Blog de la autora
 Información sobre los programas del "Jardín Botánico Missouri"

Nacidos en Lima
Escritores en español del siglo XXI
Botánicas de Perú
Profesoras de Perú